Launer:
 Béatrice Launer (1913, New York  2005), une violoniste d'origine juive
 Gerhard Launer (* 1949), photographe allemand aérienne et le pilote (de)
 Dale Launer (* 1952, Cleveland), un scénariste, producteur et réalisateur américain